Las Delicias kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 José María Morelos y Pavón, Teapa, 
 Las Delicias, Sonora, 
 Veinte de Abril, Durango, San Bernardo, 
 Ciudad Delicias, ort, Chihuahua, 
 Las Delicias, Baja California, Tijuana, 
 Las Delicias, Puebla, Atempan, 
 Las Delicias, Nayarit, Tepic, 
 Las Delicias, El Bosque, 
 Las Delicias, Zacatecas, Nochistlán de Mejía, 
 Las Delicias, Chenalhó, 
 Las Delicias, Las Margaritas,

Nicaragua 

 Las Delicias, ö i Isletas de Granada, Granada, 

Robotskapade Mexikoförgreningar